Slovenska skupnost (SSk), zbirna stranka slovenske narodne manjšine v Italiji. 24. maja 1975 v Devinu je potekal 1. deželni kongres stranke Slovenske skupnosti, ko sta se goriški in tržaški veji povezali na deželni ravni Furlanije - Julijske krajine. Še danes je edina politična stranka slovenske narodne skupnosti v Italiji. Njeni pripadniki zastopajo skupnost na občinski, pokrajinski in deželni ravni.

Stranka sodeluje s strankami in organizacijami narodnih manjšin v Italiji (Valdostanska zveza, Južnotirolska ljudska stranka) in Avstriji (Narodni svet koroških Slovencev, Enotna lista). Na evropski ravni je Slovenska skupnost član Evropske svobodne zveze, ki združuje avtonomistične in manjšinske stranke ter gibanja v Evropi. EFA je na evropskih volitvah leta 2014 izvolila sedem predstavnikov v Evropski parlament. Njen častni predsednik je Boris Pahor.

Rezultati

Deželne volitve v Furlaniji - Julijski krajini

Politične in evropske volitve

Glej tudi 

 Svet slovenskih organizacij
 Slovenska kulturno-gospodarska zveza

Viri 

 

Slovenska manjšina v Italiji
Politične stranke, ustanovljene leta 1975
Politične stranke v Italiji